Lansac puede hacer referencia a:

 Lansac, comuna francesa del departamento de Gironda.
 Lansac, comuna francesa del departamento de Altos Pirineos.
 Lansac, comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales.